El Muerto kan syfta på:

 El Muerto (2007) – en film

Mexiko 

 El Muerto, Chihuahua, 
 El Muerto, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar